Лукьяновка:

 Лукьяновка — село в Красноармейском районе Приморского края
 Лукьяновка — деревня в Шкотовском районе Приморского края